Termenul „Kronenburg” se poate referi la:

Localitatea Kronenburg din Eifel
Ruina cetății Kronenburg din Eifel
Cronenbourg o fostă localitate din Alsacia azi integrată în Strasbourg
Lacul Kronenburg, din Eifel